Le terme handfasting peut faire référence à :
 un terme historique synonyme de « betrothal » ou « wedding » dans le monde anglo-saxon, cf. Histoire du mariage en Grande-Bretagne et en Irlande.
 une cérémonie de mariage néopaïenne : le handfasting.